Con la frase The Weight of the World (El peso del mundo), puede referirse a:

Cine y televisión 

 The Weight of the World, vigesimoprimer episodio de la quinta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer conocido en España como El peso del mundo y estrenado el 15 de mayo de 2001;

Música 

 The Weight of the World, séptimo álbum de la banda de trash metal Metal Church publicado en 2004; o
 Weight of the World, quinto single del álbum The Open Door de la banda de rock alternativo Evanescence publicado en 2006.